Mugello bezeichnet:

 eine Landschaft in Italien, siehe Mugello
 eine Gemeinde in Italien, siehe Barberino di Mugello
 eine bis 1970 genutzte Motorsport-Rennstrecke in Italien, siehe Circuito stradale del Mugello
 eine seit 1974 genutzte Motorsport-Rennstrecke in Italien, siehe Autodromo Internazionale del Mugello
 ein Motorsport-Rennen in Italien, siehe Gran Premio del Mugello